Il singolare del torneo di tennis Groningen Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kristof Vliegen che ha battuto in finale Joachim Johansson 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Raemon Sluiter (secondo turno)
 Kristof Vliegen (Campione)
 Stefano Pescosolido (quarti di finale)
 Paul Baccanello (primo turno)

 Gilles Elseneer (quarti di finale)
 Răzvan Sabău (secondo turno)
 Arvind Parmar (secondo turno)
 Harel Levy (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Groningen Challenger 2003